Csepel může být:

 Csepel (ostrov) – ostrov na Dunaji v Maďarsku
 Csepel (obvod) – stejnojmenný obvod Budapešti na tomto ostrově
 Csepel (firma) – maďarský výrobce motocyklů, automobilů, letadel
 Csepel SC – maďarský fotbalový a sportovní klub